Seznam asteroidov je krovni seznam.

Do novembra 2005 so odkrili, katalogizirali in poimenovali 120.437 asteroidov.

Seznami po zaporednih številkah

Drugi seznami 

 poimenski seznam asteroidov
 seznam najbolj pomembnih asteroidov

Glej tudi 

 seznam kometov

Asteroidi
Asteroidi
Asteroidi